Sklátaina kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rízoma, ort, Thessalien, Trikala, 
 Drakótrypa, ort, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 

Robotskapade Greklandförgreningar